Money Madness – film del 1917 diretto da Henry McRae
Money Madness – film del 1948 diretto da Peter Stewart (Sam Newfield)